Leandro Bisiach ist der Name folgender Personen:

* Leandro Bisiach senior (1864–1945), italienischer Geigenbauer
 Leandro Bisiach junior (1904–1982), italienischer Geigenbauer